Sezon (1991/1992) był 89. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Kispest-Honvéd FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobyli Pál Fischer (Siófoki Bányász SE) oraz Ferenc Orosz (Vác FC Samsung), którzy strzelili po 16 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej